Кристофер Фогт (, 29 мая 1983, Ориндж-Парк, Флорида) — американский бобслеист, разгоняющий, выступает за сборную США с 2007 года. Участник зимних Олимпийских игр в Ванкувере, неоднократный призёр национального первенства и различных этапов Кубков Европы, Америки и мира. Помимо занятий спортом является военнослужащим, ветеран войны в Ираке.

Биография 
Кристофер Фогт родился 29 мая 1983 года в городе Ориндж-Парк, штат Флорида. Ещё во время учёбы в университете в течение двух лет был капитаном команды по лёгкой атлетике, бегал спринт, в частности, установил два внутренних рекорда университета по бегу на 100 и 60 м, показав время в 10,53 и 6,92 секунды соответственно. Однако с течением лет Фогт понял, что не сможет добиться в этом виде спорта сколько-нибудь значимых результатов, поэтому в 2007 году решил попробовать себя в бобслее, приехал в тренировочный лагерь в Лейк-Плэсиде, прошёл отбор в национальную сборную и присоединился к команде США в качестве разгоняющего.

Уже в декабре дебютировал на Кубке мира, приехав семнадцатым на этапе в канадском Калгари. В феврале 2008 года занял двенадцатое место на молодёжном чемпионате мира в австрийском Игльсе, а в ноябре завоевал бронзу на этапе Кубка Америки на домашней трассе в Парк-Сити. В 2009 году его спортивная карьера пошла резко вверх, пять медалей на американских кубковых соревнованиях, в том числе четыре золотые, и серебро на этапе мирового кубка в Лейк-Плэсиде.

Благодаря череде успешных заездов Фогт удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх в Ванкувере, где вместе с четырёхместным экипажем пилота Джона Нейпира перевернулся во время второго спуска и вынужден был отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях. Сразу после Олимпиады отправился на войну в Ирак служить в составе разведывательного подразделения, за что получил звание лейтенанта. Лучший результат на чемпионатах мира Кристофер Фогт показал в 2012 году в Лейк-Плэсиде, когда финишировал шестым в зачёте двоек.

В 2014 году Кристофер Фогт побывал на Олимпийских играх в Сочи, где занял двенадцатое место в двойках и выиграл бронзу в четвёрках в составе экипажа титулованного пилота Стивена Холкомба.

После дисквалификации Международным олимпийским комитетом Александра Зубкова и ряда российских бобслеистов за нарушение антидопинговых правил, результаты показанные на Олимпийских играх 2014 года были аннулированы. В 2019 году произошло перераспределение медалей, в котором американская бобслейная четвёрка стала серебряным призёром игр.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бобслеисты США
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Выпускники Университета долины Юты
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года